Música
Daughter (banda)
Daughter (canção de Pearl Jam)
Daughters (canção de John Mayer)
Daughters (canção de Nas)

Outros
Daughter of Don Q: seriado estadunidense de 1946
Daughters of Bilitis: primeira organização para defesa dos direitos das lésbicas nos Estados Unidos
Daughters of the Dust: filme independente de 1991

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão